Маттиас Блюбаум (; род. 18 апреля 1997, Лемго) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2015). Выступает за шахматный клуб «Вердер» (). Сын шахматиста Карла-Эрнста Блюбаума. Мастер ФИДЕ (2011), международный мастер (2012), гроссмейстер (2015). Чемпион Европы 2022 года.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте шахматного клуба «Вердер»
 Выступления Маттиаса Блюбаума в Кубках мира
 Выступления Маттиаса Блюбаума в чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Маттиаса Блюбаума в командных чемпионатах Европы среди юношей до 18 лет
 Выступления Маттиаса Блюбаума в командных чемпионатах Европы
 Выступления Маттиаса Блюбаума в Кубках Митропы
 Выступления Маттиаса Блюбаума в Кубках европейских клубов

Шахматисты Германии